Адей (; , Adaios) може да се отнася за:

 Адей (поет), поет на епиграми от Македония
 Адей (художник), гръцки художник
 Адей (ретор), асиански ретор
 Адей Алектрион, македонски офицер
 Адей от Митилена, писател по изкуство от Атина
 Адей (генерал), византийски военачалник 393–396 г.

Други 
 Адеодат (Августин) (* лятото 372), син на Августин Блажени

Вижте също 
 Хадес